Carl Erwin Walz  est un astronaute américain né le .

Biographie

Vols réalisés 
 Discovery STS-51, lancée le  (durée : 9 jours, 22 heures et 12 minutes)
 Columbia STS-65, lancée le  : nouveau record de durée de vol d'une navette spatiale américaine avec une mission de plus de 15 jours.
 Atlantis STS-79, lancée le . Amarrage avec la station Mir, battant ainsi le record de l'époque de la plus grande masse en orbite (masse conjointe de la navette et de la station).
 Carl Walz fait partie de lExpedition 4'', lancée le  par STS-108. Il séjourne plus de 196 jours à bord de l'ISS (battant ainsi le record américain de durée de vol) et retourne sur terre le , à bord de la mission Endeavour STS-111.

 Liens externes 
 (en)''' Une biographie officielle sur le site de la NASA

Naissance à Cleveland
Naissance en septembre 1955
Astronaute américain du programme STS
Membre d'une expédition ISS
Étudiant de l'école des pilotes d'essai de l'United States Air Force
Colonel de l'United States Air Force
Astronaute ayant effectué une sortie extravéhiculaire